Sammy Lee (1920–2016) kétszeres olimpiai bajnok amerikai műugró
 Sammy Lee (1959–2012) angol biofizikus
 Sammy Lee (1959) angol labdarúgó, edző